Gminy w USA:
 Kings River (ang. Kings River Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Carroll
 Kings River (ang. Kings River Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Madison